Bagua steht für:

 die chinesischen Acht Trigramme
 Provinz Bagua, in Peru
 Distrikt Bagua, in Peru
 Bagua (Stadt), Stadt in Peru
 die Kurzbezeichnung für Baguazhang, eine chinesische Kampfkunstart